Valina ima više značenja:
 Valina (Ankona)
 Valina (Firenca)
 Valina (Potenca)